Суданская футбольная ассоциация (, ) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Судане. Штаб-квартира располагается в Хартуме. Организация основана в 1938 году; с 1948 года является полноправным членом ФИФА. Наряду с национальными ассоциациями Египта, Эфиопии и ЮАР в 1957 году стала одним из основателей Африканской конфедерации.

Ассоциация организует деятельность и управляет национальными сборными Судана по футболу (мужской, женской, молодёжными и юношескими). Под эгидой ассоциации проводятся чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Скандал с выборами президента 
28 июня 2017 года ФИФА приостановила членство Суданской футбольной ассоциации и запретила участие суданских клубов и национальных сборных в турнирах под своей эгидой. Причиной отстранения были названы незаконные выборы, из-за которых новым главой ассоциации стал Абдель Рахман Сир аль-Хатим. 13 июля деятельность организации была полностью восстановлена.

Руководство

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте ФИФА 
 Страница на сайте КАФ

Футбол в Судане
Судан
Организации, основанные в 1936 году